Il singolare del torneo di tennis Louisville Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Jaime Fillol 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Stan Smith (quarti di finale)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Manuel Orantes (semifinali)
 Tom Gorman (terzo turno)
 Roscoe Tanner (terzo turno)
 Raúl Ramírez (terzo turno)
 Guillermo Vilas (semifinali)
 Jaime Fillol (finale)

 Manuel Orantes (quarti di finale)
 Guillermo Vilas (Campione)
 François Jauffret (terzo turno)
 Harold Solomon (quarti di finale)
 Brian Gottfried (terzo turno)
 Hans-Jürgen Pohmann (secondo turno)
 Vijay Amritraj (secondo turno)
 Jürgen Fassbender (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1974